Fachwerkbau steht für:
 Fachwerk, eine Bauweise aus miteinander verbundenen Stäben
 Fachwerkhaus, ein aus Holzfachwerk errichtetes Gebäude

Fachwerkbauten ist auch der Name von Briefmarkenserien:

 Fachwerkbauten in der DDR, 1978/81
 Fachwerkbauten in Deutschland, ab 2010